Basko bezeichnet:
 Baskó, Gemeinde in Ungarn

Baško ist der Familienname von
 Gunta Baško (* 1980), lettische Basketballspielerin